Antenna bezeichnet:

 Antenna (Band), US-amerikanische Rockband
 Antenna (Cave-In-Album), Cave-In-Album aus dem Jahr 2003 
 Antenna (GO!GO!7188-Album), GO!GO!7188-Album aus dem Jahr 2009 
 Antenna (Album), ZZ-Top-Album aus dem Jahr 1994
 Antenna (Film), niederländischer Film aus dem Jahr 1969
  Antenna (Plural Antennae), zweites Fühler- oder Antennenpaar der Krebstiere, siehe Fühler (Biologie) #Antennen der Krebstiere

Siehe auch
 Andenna
 Antenne
 Antena